Franta ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Franta (1893–1983), österreichischer Maler
 Josef Franta Šumavský (1796–1857), tschechischer Schriftsteller, Pädagoge, Schriftgelehrter und Patriot
 Karel Franta (1928–2017), tschechischer Illustrator
 Rudolf Franta (1913–1989), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Thomas Franta (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Walter Franta (* 1972), österreichischer Fußballtrainer